Formation professionnelle initiale peut faire référence à:
 Lycée professionnel en France
Formation professionnelle initiale en France
 Formation professionnelle initiale en Suisse
Homonymie